Николай Давыденко — победитель соревнований

Прошлогодний чемпион Новак Джокович проиграл уже на старте турнира.

Посев 
Все сеянные участники начинают турнир со 2 круга.

 Роджер Федерер (Четвертьфинал)
 Рафаэль Надаль (Финал)
 Новак Джокович (Второй раунд)
 Николай Давыденко (Титул)
 Давид Феррер (Второй раунд)
 Энди Роддик (Полуфинал)
 Давид Налбандян (Второй раунд)
 Ришар Гаске (Второй раунд)
 Джеймс Блэйк (Четвертьфинал)
 Томаш Бердых (Полуфинал)
 Михаил Южный (Четвёртый раунд)
 Жо-Вильфрид Тсонга (Третий раунд)
 Энди Маррей (Второй раунд)
 Томми Робредо (Второй раунд)
 Гильермо Каньяс (Четвёртый раунд)
 Поль-Анри Матьё ''(Четвёртый раунд)

<li> Фернандо Гонсалес (Третий раунд)
<li> Хуан Монако (Третий раунд)
<li> Иво Карлович (Второй раунд)
<li> Карлос Мойя (Третий раунд)
<li> Ллейтон Хьюитт (Второй раунд)
<li> Хуан Карлос Ферреро (Третий раунд)
<li> Иван Любичич (Второй раунд)
<li> Николас Альмагро (Третий раунд)
<li> Яркко Ниеминен (Второй раунд)
<li> Филипп Кольшрайбер (Второй раунд)
<li> Радек Штепанек (Четвёртый раунд)
<li> Станислас Вавринка (Второй раунд)
<li> Фернандо Вердаско (Второй раунд)
<li> Хуан Игнасио Чела (Второй раунд)
<li> Игорь Андреев (Четвертьфинал)
<li> Фелисиано Лопес (Третий раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Ссылки 
 

Sony Ericsson Open 2008